Scrive di sport, società e cultura per GQ, D La Repubblica delle donne, Guerin Sportivo e il manifesto. Ha lavorato come corrispondente dalla Spagna per Tuttosport, Guerin Sportivo e il manifesto, raccontando le elezioni spagnole del 2000 e del 2004, i Giochi olimpici di  e i campionati europei di calcio Euro 2008 in Austria e Svizzera. Per il manifesto ha curato le rubriche Fondocampo, Rasoterra, B-side e Tribuna d'onore, intervistando tra gli altri Javier Marías, Giancarlo Caselli, Massimo Carlotto, Gianni Vattimo e Franco Grillini. Attualmente è docente di lettere  al liceo linguistico europeo paritario "Vittoria" di Torino .

Opere